Volleyball Thailand League 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Volleyball Thailand League 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile